Il doppio del torneo di tennis South Australian Open dicembre 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Syd Ball e Kim Warwick che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 John Alexander /  Phil Dent (finale)

 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1977